Barbetti ima više značenja:
 Barbetti, Chieti
 Barbetti, Torino